226 км, 226-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

Россия 
 226 км — разъезд, Юго-Восточная железная дорога (Воронежская область). Код 596211.
 226 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога (Свердловская область). Код 786718.
 226 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Тверская область). Код 067710.
 226 км — пассажирская платформа, Московская железная дорога (Рязанская область). Код 223216.
 226 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога (Алтайский край). Код 840113.
 226 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Челябинская область). Код 803218.
 226 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога (Новгородская область). Код 041123.
 226 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приволжская железная дорога (Ростовская область). Код 614920.

Украина 
 226 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Одесская железная дорога (Кировоградская область). Код 411738.
 226 км — пассажирская платформа, Одесская железная дорога (Черкасская область). Код 421621.